Vendegies kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Vendegies-au-Bois, departementet Nord i regionen Hauts-de-France, 
 Vendegies-sur-Écaillon, departementet Nord i regionen Hauts-de-France,